Duitsland
Osterby (Rendsburg-Eckernförde), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Osterby (Sleeswijk-Flensburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Denemarken
Østerby (doorverwijspagina), diverse plaatsen in Denemarken